Тодор Георгиев Зографски е български революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация (обединена).

Биография 
Роден е през 1895 година в град Велес в семейството на зографа Георги Зографски. Завършва прогимназия в родния си град. По-късно учи часовникарство в Кюстендил и Горна Джумая. През 1909 година става член на Работническото социалистическо дружество „Класово единство“. От следващата година е член на Социалдемократическата организация. През 1920 година става член на ЮКП, а между 1922-1923 става член на Местния комитет на ЮКП за Велес. През 1922 година се включва в издаването на вестник „Искра“. През 1925 година става делегат на Третата земска конференция на ЮКП и отделно е член на Инициативния комитет на ВМРО (обединена) за Вардарска Македония. По-късно е секретар на Областния комитет на ЮКП за Македония, а от 1929 година е секретар на Областния комитет на ВМРО (обединена).

Осъден е от сръбските власти и лежи в затвор между 1929 – 1932 година.

В началото на 1942 година участва в основаването на Велешкото просветно благотворително братство в Скопие, създадено на 25 януари, и е избран за заместник в Управителното тяло. Целта на Братството е да се оказва взаимна материална подкрепа на велешани, живеещи в Скопие, и организирана подкрепа на българските власти при необходимост.

През 1944 година е интерниран в Горна Джумая. Между 1947 и 1951 година е заместник-министър на Комуналните услуги на ФР Македония.

Родословие

Вижте също 
 Димче Зографски

Бележки 

Дейци на ВМРО (обединена)
Родени във Велес
Югославски комунисти
Български комунисти до 1944 година
Починали в Охрид
Рензови